Filmy
 Do góry nogami − niemiecki film familijny z 2012 roku w reżyserii Bernda Sahlinga
 Do góry nogami − polski film młodzieżowy z 1982 roku w reżyserii Stanisława Jędryki